Lagos (Nigéria) — cidade capital da Nigéria
 Lagos (Portugal) — cidade e município do Algarve, Portugal
 Lagos (estado) — estado da Nigéria
 Lagoa de Lagos — lagoa em Lagos na Nigéria
 Ilha de Lagos — ilha em Lagos na Nigéria
 Los Lagos — comuna da província de Valdivia, no Chile
 Lagos Continental — área de governo local da Nigéria

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de geografia